

Levensmiddelen
 Voedingsadditief
kleurstoffen,
conserveermiddelen,
antioxidanten,
emulgatoren,
stabilisatoren
smaakversterkers.
additief (sigaret)

Brandstoffen
 Brandstofadditief, zoals
 methyl-tert-butylether
 tetra-ethyllood
 Additieven van smeerolie
molybdeen(IV)sulfide

Overige stoffen
 Additief (kunststof), zoals
 weekmaker
 blaasmiddel

Wiskunde
 Additieve functie
 Additief stelsel - talstelsel waarin de waarde van een getal bepaald wordt door de afzonderlijke cijfers (symbolen) van dat getal op te tellen

Zie ook
 Complement